Generalvikariat bezeichnet:

 Ordinariat (Behörde), in der katholischen Kirche die zentrale Verwaltungsbehörde einer Diözese (eines Bistums)
 eine Verwaltungseinheit Friedrichs II. 1240, siehe Reichsitalien